Чемпиона́т Кита́я по футбо́лу 2022 или Пин Ань Суперлига Китайской футбольной ассоциации 2022 () — 19-й сезон после основания китайской Суперлиги.

Изменения в составе Суперлиги 
Клубы, получившие повышение в классе из первой лиги сезона 2021 года
 Ухань Саньчжэнь
 Мэйчжоу Хакка
 Чжэцзян ФК
 Чэнду Рончэн

Клубы, потерявшие право выступать в Суперлиге и отправленные в первую лигу сезона 2022 года

Клубы, прекратившие существования
 Чунцин Лянджян Атлэтик
 Циндао ФК

Изменение названия клубов

Клубы

Тренерские изменения

Иностранные игроки

Общая таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.
Обновлено по состоянию на 27 декабря 2022.

Статистика чемпионата

Бомбардиры

Голевые передачи

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги 
 Current CSL table, and recent results/fixtures Таблица и результаты на Soccerway
 Таблицы, последние результаты на сайте championat.com

2022
Спорт в Китае в 2022 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2022